Мездра:
 Мездра — город в Болгарии, центр общины Мездра Врачанской области
 Мездра — село в Республике Македония, в общине Свети Никола
 Мездра — община в Болгарии, во Врачанской области
 Мездра — слой подкожной клетчатки на невыделанной коже, шкуре животных